Monasterio de Santa María puede referirse a los siguientes monasterios:

España

Andalucía 
 Monasterio de Santa María de las Escalonias, en Hornachuelos, Córdoba.
 Monasterio de Santa María del Socorro, en Sevilla.

Aragón  
 Monasterio de Santa María de Alaón, en Sopeira, Huesca.
 Monasterio de Santa María de Iguácel, en Larrosa, Huesca.
 Monasterio de Santa María de Obarra, en la Ribagorza, provincia de Huesca.
 Monasterio de Santa María de Sante Fe, en Cadrete, Zaragoza.
 Monasterio de Santa María de Sigena, en la localidad de Villanueva de Sigena, provincia de Huesca.
 Monasterio de Santa María de la Trapa de Santa Susana, en  Maella, Caspe-Bajo Aragón.
 Monasterio de Santa María de Veruela, en las cercanías de Vera de Moncayo.

Asturias 
 Monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos, en Villanueva de Oscos.
 Monasterio de Santa María de Valdediós, en Villaviciosa.

Castilla-La Mancha 
 Monasterio de Santa María de Bonaval, en Retiendas, Guadalajara.
 Monasterio de Santa María de Óvila, en la localidad de Trillo, Guadalajara.
 Monasterio de Santa María de Sisla, en la comarca de la Sisla, cerca de Toledo.

Castilla y León 
 Monasterio de Santa María de la Armedilla, en Cogeces del Monte, provincia de Valladolid.
 Monasterio de Santa María de Bujedo, en Burgos.
 Monasterio de Santa María de Carbajal, en Carbajal de la Legua, provincia de León.
 Monasterio de Santa María de Carracedo, en El Bierzo, provincia de León. 
 Monasterio de Santa María de Carrizo, en Carrizo, provincia de León.
 Monasterio de Santa María de Contodo, en Cuéllar, Segovia.
 Monasterio de Santa María de Gradefes, en Gradefes, provincia de León.
 Monasterio de Santa María de Herrera, en los Montes Obarenes, provincia de Burgos.
 Monasterio de Santa María de Huerta, en la provincia de Soria.
 Monasterio de Santa María de Matallana, en Villalba de los Alcores, provincia de Valladolid.
 Monasterio de Santa María de Mave, en Santa María de Mave, Palencia.
 Monasterio de Santa María de la Mejorada, en Calabazas, provincia de Valladolid.
 Monasterio de Santa María de Moreruela, en Granja de Moreruela, Zamora.
 Monasterio de Santa María de Nogales, en la comarca de Valdería, provincia de León.
 Monasterio de Santa María de Palazuelos, en el valle del río Pisuerga, Valladolid.
 Monasterio de Santa María del Parral, en Segovia.
 Monasterio de Santa María de Retuerta, cerca de Sardón de Duero, Valladolid.
 Monasterio de Santa María de Rioseco, valle de Manzanedo,Burgos.
 Monasterio de Santa María de Sandoval, en Mansilla Mayor, provincia de León.
 Monasterio de Santa María de La Santa Espina, en Castromonte, provincia de Valladolid.
 Monasterio de Santa María de Trianos, en la provincia de León.
 Monasterio de Santa María de Valbuena, en la localidad de Valbuena de Duero, provincia de Valladolid.
 Monasterio de Santa María del Valle, en Fuencaliente del Burgo, Soria.

Cataluña 
 Monasterio de Santa María de Amer, en la comarca  de La Selva.
 Monasterio de Santa María de Aneu, en la comarcade Pallars Sobirá.
 Monasterio de Santa María de la Bovera, en Guimerá.
 Monasterio de Santa María de Cadins, provincia de Gerona.
 Monasterio de Santa Maria de l'Estany, en la en la comarca del Bages, provincia de Barcelona.
 Monasterio de Santa María de Gerri, en Gerri de la Sal, comarca del Pallars Sobirá.
 Monasterio de Santa María de Lavaix, en la comarca de la Alta Ribagorza, Lérida.
 Monasterio de Santa María de Lladó, en la comarca del Alto Ampurdán.
 Monasterio de Santa María de Lillet, en la comarca del Bergadá.
 Monasterio de Santa María de Manlleu, en la comarca de Osona.
 Monasterio de Santa María de Gerri, en Gerri de la Sal, comarca del Pallars Sobirá.
 Monasterio de Santa María de Lladó, en la comarca del Alto Ampurdán.
 Monasterio de Santa María de Lillet, en la comarca del Bergadá.
 Monasterio de Santa María de Manlleu, en la comarca de Osona.
 Monasterio de Santa María de Mur, en la comarca de Pallars Jussá.
 Monasterio de Santa María de l'Om, en la comarca del Alto Ampurdán.
 Monasterio de Santa María de Pedralbes, Barcelona.
 Monasterio de Santa María de Puigpardines, en la comarca de La Garrocha.
 Monasterio de Santa María de Rosas, en la localidad de Rosas, provincia de Gerona.
 Monasterio de Santa María de Ripoll, en Ripoll.
 Monasterio de Santa María de Serrateix, en la comarca catalana de Bergadá.
 Monasterio de Santa Maria de Ullà, en la localidad de Ullà, en el Bajo Ampurdán, provincia de Gerona.
 Monasterio de Santa María de Vallbona, Vallbona de las Monjas.
 Monasterio de Santa María de Valldaura, en Olván, comarca catalana del Bergadá.
 Monasterio de Santa María de Valldonzella, en el distrito de Sarriá-San Gervasio, Barcelona.
 Monasterio de Santa María de Vilabertrán, en la comarca del Alto Ampurdán, provincia de Gerona.

Comunidad Valenciana 
 Monasterio de Santa María, en la localidad de Puebla de Benifasar, provincia de Castellón.
 Monasterio de Santa María del Puig, en El Puig, comarca de la Huerta Norte.
 Monasterio de Santa María de la Valldigna, en la provincia de Valencia.

Extremadura 
 Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en la provincia de Cáceres.

Galicia 
 Monasterio de Santa María de Aciveiro, en la comarca de Tabeirós-Tierra de Montes, Pontevedra.
 Monasterio de Santa María de Meira, en la provincia de Lugo.
 Monasterio de Santa María de Melón, en Melón, provincia de Orense.
 Monasterio de Santa María de Monfero, en la provincia de la Coruña.
 Monasterio de Santa María de Salceda, en Salceda de Caselas, provincia de Vigo.
 Monasterio de Santa María de Sobrado, en Sobrado, provincia de La Coruña.
 Monasterio de Santa María de Junquera de Espadañedo, en Junquera de Espadañedo, provincia de Orense.

La Rioja 
 Monasterio de Santa María de Herce, en Herce.

Madrid 
 Monasterio de Santa María de El Paular, en la Sierra de Guadarrama.
 Monasterio de Santa María de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa.

Navarra 
 Monasterio de Santa María de la Caridad, en Tulebras, Navarra.

País Vasco 
 Monasterio de Santa María de Toloño, cerca de Labastida, Álava.

Francia 
 Monasterio de Santa María de Arlés, en Arles-sur-Tech.

Grecia 
 Monasterio de Santa María Peribleptos, en Mistrá.

República Dominicana 
 Monasterio de Santa María del Evangelio de Segorbe en la provincia de La Vega.

Uruguay
 Monasterio Santa María de la Visitación, en Progreso, departamento de Canelones.